Nàutica: el vehicle anomenat barca
 Geografia:
 Barca, municipi de Sòria
 Ciutat de Barca, ciutat històrica
 Barca (Eslovàquia), municipi d'Eslovàquia
 Història'': el partit i família cartaginesa dels Barca